Жаргалма Очировна Цыренова (род. 9 апреля 1989 года) — мастер спорта России международного класса (вольная борьба), серебряный призёр чемпионата Европы 2013 года.

Биография 
Ж. О. Цыренова родилась в Баргузинском районе (Бурятия). Этническая бурятка. Выросла в многодетной семье (7 мальчиков, 3 девочки). Была младшим ребёнком.
Многие дети в семье занимались борьбой. Три брата стали мастерами спорта. В старших классах уехала в Улан-Удэ, где её тренером стал Цыден Гулгенов.

В 2009 году на чемпионате России в Ставрополе была второй. В 2010 году также второй была на Кубке России.
В 2011 году на турнире Ивана Ярыгина снова — вторая. В 2012 году победила на Кубке России в подмосковной Лобне.

2013 год начала с победы на турнире Ивана Ярыгина в Красноярске. А в марте завоевал серебро в Тбилиси на чемпионате Европы.

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации спортивной борьбы России
 
 Жаргалма Цыренова: к первой медали чемпионата Европы шла три года
 Бурятская борица завоевала серебряную медаль чемпионата Европы
 Профиль на сайте Спорт_в_Бурятии
 Семейный «бизнес» Жаргалмы Цыреновой

Чемпионки России по женской борьбе
Спортсмены Бурятии